Олег Баев:
 Баев, Олег Маркович (род. 1948) — генеральный директор ЗАО «KVINT», Депутат Верховного Совета ПМР.
 Баев, Олег Яковлевич (1941—2017) — советский и российский криминалист.